Hašek je české příjmení. Nesly ho mimo jiné následující osobnosti:

jméno
 Hašek z Valdštejna (+ 1452) – český šlechtic

příjmení
 Dominik Hašek (* 1965) – český hokejový brankář, bratr Martina Haška
 Eduard Hašek – atlet
 František Hašek (1796–1865) – český sedlák a politik, děd Jaroslava Haška
 Ivan Hašek (* 1963) – český fotbalista, fotbalový trenér
 Jan Hašek (* 1954) – český zemědělský odborník, od roku 1994 předseda Okresní agrární komory v Kroměříži
 Jaroslav Hašek (1883–1923) – spisovatel a publicista
 Martin Hašek (* 1969) – český fotbalista, bratr Dominika Haška
 Michal Hašek (* 1976) – český sociálnědemokratický politik
 Milan Hašek (1925–1984) – biolog a imunolog
 Roman Hašek (1883–1919) – český básník a prozaik
 Pavel Hašek (* 1983) – fotbalista
 Vladimír Hašek (1892–1968) – český archivář
 Vlastimil Hašek (1928–1992) – český herec

ženská podoba s přechýlením
 Eva Hašková (* 1946) – česká grafička a ilustrátorka
 Lenka Hašková (* 1923) – novinářka a spisovatelka
 Jarmila Hašková (1887–1931) – česká novinářka a prozaička
 Monika Hašková – česká scenáristka, režisérka a politička
 Taťjana Hašková (1922–1985) – překladatelka
 Eliška Hašková-Coolidge – českoamerická politička a diplomatka

Externí odkazy 
 

Česká příjmení